Wahlkreis 43 steht für folgende Wahlkreise:

 Bundestagswahlkreis 43
 Landtagswahlkreis 43